Ammoselinum giganteum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Merle Coulter och Joseph Nelson Rose. Ammoselinum giganteum ingår i släktet Ammoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
giganteum